Černíkovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Černíkovice, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou
Černíkovice u Dřevce, Gemeinde im Okres Plzeň-sever
Černíkovice, Ortsteil von Chrášťany u Benešova, Okres Benešov